A 2008–2009-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvenhetedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak, a 9-14. helyezettek a kiesés elkerüléséért egymás közt játszottak még egy kört.

Csapatok

Alapszakasz

Rájátszás

1-8. helyért

9–14. helyért

Díjak

Sorsolás 

Kosárlabda-bajnokság évei
Magyarferfikosarlabdabajnoksag
Magyarferfikosarlabdabajnoksag